Bolewice ist der Name

 eines Dorfes in Polen in der Wojewodschaft Großpolen, siehe Bolewice (Miedzichowo)
 eines Dorfes in Polen in der Wojewodschaft Westpommern, Gmina Pełczyce, siehe  Bolewice (Pełczyce)